Аллен Хэл Тёрнидж (; ) — американский военный, генерал Корпуса морской пехоты США. Он получил военно-морской крест и медаль «За выдающуюся службу» во время командования 3-й дивизией морской пехоты в Бугенвиле и Гуаме во время Второй мировой войны.

Биография 
Аллен родился 3 января 1891 года в  (Северная Каролина).

Он учился в Университете Северной Каролины, а 17 ноября 1913 года поступил в морскую пехоту в качестве второго лейтенанта.

После 17-месячного обучения в офицерском училище морской пехоты в Норфолке, штат Вирджиния, он присоединился к Первой бригаде в Гаити в 1915 году и участвовал в экспедициях против враждебного , а затем до августа 1918 года служил в .

Почти сразу же он был отправлен во Францию, где служил командиром пулемётного батальона .

После Первой мировой войны он был инструктором в . С 1922 по 1925 год вновь служил в жандармерии Гаити. Позже, в период между двумя командировками в штаб морской пехоты, он был назначен Морским корпусом в штаб 4-й и 3-й дивизий боевых кораблей.

В 1935 году генерал Тёрнидж был назначен директором Офицерской средней морской школы при Филадельфийской верфи, после чего он служил в  командиром батальона и старшиной полка, соответственно. В 1939 году он был командиром морской пехоты в Северном Китае и командиром подразделения морской пехоты американской миссии в Пекине, получив соответствующий приказ за рубежом. В апреле 1941 года он вернулся в штаб морской пехоты и служил директором Отдела планирования и политики ().

В июне 1942 года Аллену было приказано в Базе морской пехоты в Лежене (Северная Каролина) взять на себя командование базой и её учебным центром, что включало организацию и подготовку двух полковых боевых групп для 3-й морской дивизии. В октябре 1943 года он присоединился к новообразованной 3-й морской дивизии в качестве помощника командира дивизии, став в сентябре 1943 года командующим на Гвадалканале. Затем он руководил дивизией во время высадки в заливе Августа, Бугенвиль, в 1943 году, и при повторном захвате Гуама в 1944 году.

После двух лет службы в 3-й дивизии, в сентябре 1944 года генерал Тёрнаж был назначен начальником штаба морской пехоты, а затем помощником коменданта морской пехоты. В мае 1946 года его альма-матер, Университет Северной Каролины, присвоил ему почетное звание доктора права. Его последним назначением был пост командующего  в Тихоокеанском регионе.

Генерал Тёрнидж ушел в отставку с действительной службы 1 января 1948 года и после выхода на пенсию был повышен до четырёх звезд в связи с тем, что ему была дана особая похвала за героизм в бою.

Аллен скончался 22 октября 1971 года в Военно-морском госпитале и был похоронен с полными воинскими почестями в секции 5 Арлингтонского национального кладбища.

Вместе с ним похоронена его жена, Ханна Пайк Торри Тёрнидж (23 октября 1895 — 20 марта 1982).

Награды

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище